Циклоастрагенол — это молекула, полученная из активного ингредиента астрагалозида IV источником, которого является растение Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge.

Растение  известно в китайской медицине своими лечебными свойствами более 6 000 лет и на протяжении десятков веков использовалось в традиционной китайской медицине и входит в 50 фундаментальных растений китайской народной медицины. Астрагал известен в народной медицине под названием "трава жизни" или "царская трава", пользуется популярностью у китайских, монгольских, тибетских и сибирских целителей. В 2007 Chengdu Cogon Bio-tech Co. впервые получили  высокоочищенный экстракт астрагала перепончатого  с концентрацией циклоастрагенола 78-92 %.  Циклоастрагенол  был изучен Geron Corporation, полученные выводы которой свидетельствуют о значительных эффектах применения активной молекулы на организм, таких как: активация клеточного и гуморального иммунитета, улучшение работы мозга, процессов обучения, увеличения объемов памяти, восстановление и стабилизация количественного уровня теломерных участков ДНК (защитных концевых участках хромосом), защита клеточного механизма деления от ошибок транскрибирования ДНК, .

Эффективность 
Применение циклоастрагенола в физиологически активных соединениях показали свою эффективность в улучшении заживления ран (применялся в программах послеоперационной реабилитации компанией "DANDA Pharma" GmbH). Эффективно применялся в послекурсовых программах  терапии приема стероидов и антибиотиков, показал увеличение выносливости, обладает мощным антиоксидантным эффектом.

Безопасность для человека 
Безопасен для человека

Зарегистрирован на территории РФ с 2019г. 

Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства